Мянніку — назва географічних об'єктів Естонії.
 Мянніку () — мікрорайон у районі Нимме міста Таллінна.
 Мянніку () — село у волості Вальяла повіту Сааремаа.
 Мянніку () — село у волості Ляене-Ніґула (до реформи 2017 року у волості Мартна) повіту Ляенемаа.
 Мянніку () — село у волості Мяр'ямаа повіту Рапламаа.
 Мянніку () — село у волості Саку повіту Гар'юмаа.
 Мянніку () — озеро у волості Саку повіту Гар'юмаа.